„See the Day” – singel Dee C. Lee
 „See the Day” – singel Hypetraxx
 „See the Day” – singel Girls Aloud